Molekulska formula -{C14H8O4}- se može odnositi na:

 Dantron
 1,3-Dihidroksiantrahinon
 1,4-Dihidroksiantrahinon
 Alizarin